Бделиды  — семейство хищных акариформных клещей из отряда Trombidiformes. 15 родов, более 250 видов. Встречаются всесветно.

Описание 
Свободноживущие клещи, как правило, с мягкими покровами. Длина тела 0,35—3,5 мм. Гипостомом сильно удлинённый (в виде носа или клюва), на проподосоме развиты 1 или 2 пары тактильных щетинок (медиальные и латеральные) и 2 пары трихоботриальных сенсилл. Цикл развития включает яйцо, личиночную, 3 нимфальные стадии и взрослую. Места обитания разнообразны: лесная подстилка (почва, лиственный перегной, мох), под камнями, трава, кустарники и деревья, гнёзда птиц и млекопитающих. Хищники, питаются мелкими членистоногими.

Классификация 
5 подсемейств и более 250 видов. В новом каталоге 2016 года значится 278 валидных видов.
 Подсемейство Bdellinae
 Bdella Latreille, 1795
 Hexabdella van der Schyff, Theron & Ueckermann, 2004 nec Verrill, 1872
 Подсемейство Cytinae
 Cyta von Heyden, 1826
 = Rigibdella Tseng, 1978 (синонимия по)
 Trachymolgus Berlese, 1923 — Голарктика
 Подсемейство Odontoscirinae
 Caenobdella Oudemans, 1937
 Hoplomolgus Berlese, 1923
 Neomolgus Oudemans, 1937
 Octobdellodes Atyeo, 1960
 Odontoscirus Thor, 1913
 = Bdellodes Oudemans, 1937 (синонимия по)
 = Scirus Thor, 1931
 = Hoploscirus Thor, 1937
 = Thoribdella Grandjean, 1938
 Troglobdella Oudemans, 1937
 Подсемейство Polytrichinae
 Polytrichus van der Schyff, Theron & Ueckermann, 2003
 Подсемейство Spinibdellinae
 Biscirus Thor, 1913
 Monotrichobdella Baker & Balock, 1944
 Spinibdella Thor, 1930
 Tetrabdella Hernandes & Feres, 2006
 Роды Incertae sedis
 Neobiscirus Gomelauri, 1963

Примечания

Литература 
 Atyeo W. T. 1963. The Bdellidae (Acarina) of the Australian realm Part I. New Zealand, Campbell Island, and the Auckland Islands. Bulletin of the University of Nebraska State Museum, 4: 113—166.
 Atyeo W. T. 1963. New species and records of Bdellidae from Macquarie and the Auckland Islands (Acarina). Pacific insects, 5(2): 445—450.
 Atyeo W. T. 1964. Insects of Campbell Island. Prostigmata: Bdellidae. Pacific insects monograph, 7: 166—169.
 Wallace M. M. H. & Mahon J. A. 1973. The taxonomy and biology of Australian Bdellidae (Acari). I. Subfamilies Bdellinae, Spinibdellinae and Cytinae. Acarologia 14: 544—580.
 Wallace M. M. H. & Mahon J. A. 1976. The taxonomy and biology of Australian Bdellidae (Acari). II. Subfamily Odontoscrinae. Acarologia 18: 65—123.

Ссылки 
 Australian Faunal Directory: Bdellidae
 Hallan Catalog: Bdellidae
 Catalogue of Life : Bdellidae
 Fauna Europaea : Bdellidae

Тромбидиформные клещи
Семейства паукообразных